Bresle hat folgende Bedeutungen:

 eine französische Gemeinde, siehe Bresle (Somme)
 ein Fluss in Frankreich, siehe Bresle (Fluss)